Der fröhliche Wanderer ist

 der alternative Titel des Wanderliedes „Mein Vater war ein Wandersmann“
 Der fröhliche Wanderer (Film), ein deutscher Heimatfilm von Hans Quest aus dem Jahr 1955